Abbotsford kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Abbotsford, New South Wales, stadsdel, Sydney, 
 Abbotsford, Victoria, stadsdel, Melbourne,

Kanada 

 Abbotsford, Kanada, ort, British Columbia,

Storbritannien 

 Abbotsford, West Sussex - en ort i West Sussex, England

USA 

 Abbotsford, Wisconsin, ort, Clark County,